Серия B 1963/1964 () — 32-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 15 сентября 1963 года и закончился 21 июня 1964 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1963/64 на legaserieb.it
 Серия B 1963/64 на rsssf.com

1963/1964
Футбол в Италии в 1963 году
Футбол в Италии в 1964 году